Orel, en russe : Орёл, en anglais Eagle, en allemand : Adler, en français : Aigle.

Toponyme

Orel, village de la République de Macédoine.

Orel, capitale administrative de l'oblast d'Orel, à  de Moscou ;
 Orel, oblast de Vologda ;
 Orel, village du kraï de Perm ;
 Orel, village du raïon d'Ielnia, dans l'oblast de Smolensk.

Orel, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Technologie 
Orel: Ballon gonflé à l'hydrogène à bord duquel, le , l'ingénieur et scientifique suédois André Salomon (1854-1897) s'envola du Spitzberg avec l'intention d'atteindre le pôle Nord;
Orel noir : Char d'assaut russe (object 640)

Navire de guerre 
Orel : premier navire à voiles de la Russie () ;
Orel : cuirassé russe du  ; capturé par les Japonais lors de la bataille de Tsushima, le , il servit dans la Marine impériale japonaise sous le nom d'Iwami ;
Orel : K.266 Orel, sous-marin nucléaire porteur de missiles nucléaires de croisière ;
Projet 1153 Orel : programme soviétique concernant le développement de porte-avions à propulsion nucléaire de  à . Porte-avions capable de transporter 70 avions embarqués. Abandonné pour raisons économiques, ce projet fut remplacé par le projet de porte-avions de  et 15 avions embarqués ; plus tard, ce projet fut également abandonné.

Patronyme 
 Boris Orel (1903-1962), photographe et ethnologue slovène
 Marina Viktorovna Orel (née en 1979), actrice russe de théâtre et de cinéma
 Orel Hershiser (né en 1958), joueur de baseball

Autres 
 Orel Blanc : groupe de musique russe, créé en 1997 ;
 TV Orel : télévision et radiodiffusion d'État, créée le .
 Orel : diminutif ou surnom du rappeur français Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin.
Orel : pseudonyme de Marc-Aurèle Vecchione

Notes et références